PLK (Polska Liga Koszykówki)
 PKP PLK (PKP Polskie Linie Kolejowe)
 PLK (raper)

Zobacz też 
 PlusLiga Kobiet